Val 2014 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 2014
Riksdagsvalet i Sverige 2014
Presidentvalet i Syrien 2014
Presidentvalet i Ukraina 2014
Mellanårsvalet i USA 2014